Mannsfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Mannsfeld (1835–1875), Wiener Volkssängerin
 Carl Eduard Mannsfeld (1822–1874), deutscher Jurist und Politiker
 Ernst Mannsfeld (1897–1953), deutscher Jurist und Politiker
 Johann Georg Mannsfeld (1764–1817), österreichischer Kupferstecher, siehe Joseph Georg Mansfeld

 Louis Mannsfeld, Pseudonym von Ludwig Schrank (1828–1905), österreichischer Fotograf, Fachschriftsteller und Komponist
 Sven-Peter Mannsfeld (* 1935), deutsch-US-amerikanischer Industriechemiker

Mannsfeld steht für:
 Mannsfeld (Köln), Stadtviertel in Raderberg und Bayenthal, Köln

Siehe auch:
 Colloredo-Mannsfeld, Linie des Adelsgeschlechts Colloredo-Mansfeld
 Mansfeld (Begriffsklärung)